Челебићи су насељено место у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Овде се налази Храм Успења Пресвете Богородице у Челебићима.

Историја

Становништво

Види још 
 Логор Челебићи

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Челебићи, логор за Србе (мај — децембар 1992), Београд, фебруар 1996. 

Општина Коњиц
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини